Chelles puede referirse a: 

 Chelles, comuna francesa del departamento de Oise.
 Chelles, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.